Vale I ima više značenja:
 Vale I (Udine)
 Vale I (Vičenca)